Молино:
 Фамилия
 Молино, Вальтер — итальянский иллюстратор, карикатурист.
 Молино, Кевин (род. 1990) — тринидадский футболист.
 Молино, Эдвард (1891—1974) — британский модельер, основатель парижского модного дома Molyneux
 Молино, Хуан-Пабло — американский дизайнер интерьеров чилийского происхождения

 Топоним
 Молино — коммуна в кантоне Ноле, Бургундия (Франция)
 Молино — деревня в Белозерском районе Вологодской области (Россия)
 Молино — статистически обособленная местность в округе Эскамбиа (штат Флорида, США)

См. также 
 Молино-дей-Торти